Balthasar Siegel ist der Name von

 Balthasar Siegel (Hammerherr) (1534–1575), Hammerherr im sächsischen Westerzgebirge
 Balthasar Siegel (Hauptmann) († 1663), böhmischer Amtsschreiber und Hauptmann der Herrschaft Neudek